Леонид Волков:
 Волков, Леонид Андреевич (1893—1976) — советский театральный режиссёр, актёр, педагог, народный артист РСФСР (1945).
 Волков, Леонид Борисович (1929—2016) — российский государственный и общественно-политический деятель, юрист, политолог, публицист, народный депутат РСФСР (1990—1993).
 Волков, Леонид Валерьевич — российский спортсмен, чемпион мира по фристайлу в аэротрубе.
 Волков, Леонид Иванович (1934—1995) — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
 
 Волков, Леонид Петрович (1870—1900) — русский поэт и прозаик, казачий офицер.